Wojna plemników – piosenka zespołu Big Cyc
 Wojna plemników – album zespołu Big Cyc
 Wojna plemników – amerykański film z 2001